Vilken härlig dag kan vara:

"Vilken härlig dag" – en text på svenska till La felicidad
Vilken härlig dag (album med Ewa Roos) – 1982
Vilken härlig dag (album av Lotta Engbergs) – ett studioalbum av det svenska dansbandet Lotta Engbergs
Oh, vilken härlig dag – Ted Gärdestad-låt från 1973